Architectonique possède deux sens :
 un concept architectural
 un concept philosophique